Ла-Дезірад () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Гваделупа, на однойменному острові Ля-Десірад. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7000 км на південний захід від Парижа, 85 км на північний схід від Бас-Тера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гваделупа

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гваделупа